La casa del peccato – film del 1938 diretto da Max Neufeld 
La casa del peccato (Les Menteurs) – film del 1961 diretto da Edmond T. Gréville